Wyniki Grand Prix Słowenii, trzeciej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 2005.

To czwarte zawody o Wielką Nagrodę Słowenii.

Lista startowa 
Stawkę 15 stałych uczestników Grand Prix uzupełnili: z dziką kartą Matej Žagar, natomiast rezerwę toru stanowili Izak Santej oraz Denis Stojs.

Kontuzjowanego Jarosława Hampela zastąpił pierwszy rezerwowy cyklu Kenneth Bjerre.

W wyniku losowania ustalono numery startowe (zgodnie z nimi zawodnicy wpisywani są do tabeli biegowej). W nawiasach podano numery stałe – w nich rzeczywiście żużlowcy startowali.

 (9) Hans Niklas Andersen (Dania)
 (8) Jarosław Hampel (Polska) (19) Kenneth Bjerre (Dania)
 (12) Scott Nicholls (Wielka Brytania)
 (10) Bjarne Pedersen (Dania)
 (11) Lee Richardson (Wielka Brytania)
 (16) Matej Žagar (Słowenia)
 (1) Jason Crump (Australia)
 (6) Tomasz Gollob (Polska)
 (15) Tomasz Chrzanowski (Polska)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (4) Leigh Adams (Australia)
 (2) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (13) Ryan Sullivan (Australia)
 (14) Antonio Lindbäck (Szwecja)
 (5) Nicki Pedersen (Dania)
 (7) Andreas Jonsson (Szwecja)
 (17) Izak Santej (Słowenia)
 (18) Denis Stojs (Słowenia)

Wyniki 
W żółtym plastronie startował Tony Rickardsson – lider po drugiej rundzie Grand Prix.

Opis 
Drugą rundę w tym sezonie wygrał Tony Rickardsson. W trzecim swoim starcie w Grand Prix, Matej Zagar zajmuje trzecie miejsce.

W półfinale wystąpił Tomasz Gollob, jednak zajął w nim ostatnie miejsce i został sklasyfikowany na 6. miejscu. Tomasz Chrzanowski był ostatni.

Klasyfikacja przejściowa 
Klasyfikacja przejściowa Grand Prix po turnieju w Krško.

Zobacz też 
 Grand Prix Słowenii
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 2005
 Sezon żużlowy 2005

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Słowenii 2004

Słowenia
2005
Gmina Krško